Мохамед Конате (нар. 1992) — малійський футболіст, учасник Кубків африканських націй 2015 та 2017 років.
 Мохамед Конате (нар. 1997) — буркінійський футболіст учасник Кубка африканських націй 2021 року

Див. також 
 Мохамед
 Конате